Ženská dvouhra Guangzhou International Women's Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do singlové soutěže kantonského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská tenistka Lesja Curenková, kterou v úvodním kole vyřadila Krunićová.

Vítězkou se stala druhá nasazená Číňanka a světová třicítka Čang Šuaj, jež ve finále zdolala šedesátou pátou hráčku žebříčku Aleksandru Krunićovou ze Srbska po třísetovém průběhu 6–2, 3–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour, když v Kantonu triumfovala již v roce 2013.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2017
WTA Tour 2017